Manicatide:
 Mihail Manicatide
 Radu Manicatide

Nume de familie românești